Валентин Константинович Ковалёв (род. , ) — российский саксофонист.

Начал учиться игре на саксофоне в своём родном городе у Алексея Гоцуляка и Виктории Федяй, продолжил образование в Москве в Музыкальном колледже имени Гнесиных у Леонида Друтина и Музыкальном колледже имени Шопена у Никиты Зимина. Окончил бакалавриат Парижской консерватории по классу саксофона . С 2021 года учится в магистратуре Мичиганского университета у .

В 2011 году получил вторую премию детского музыкального конкурса «Щелкунчик» и гран-при Международного конкурса юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные трубы» имени Владислава Блажевича. После этого становился лауреатом множества национальных и международных конкурсов; в 2022 году разделил первую премию Наумбурговского конкурса молодых исполнителей в США (соревнование впервые проводилось среди саксофонистов).

Со своей невестой, китайской саксофонисткой Айвен Чжан (), познакомился в Парижской консерватории, оба продолжают образование в Мичиганском университете.

В 2022 году в связи с вооружённым вторжением России на Украину дал в Энн-Арборе сольный концерт, в ходе которого было собрано 17000 долларов США, израсходованных на медикаменты для раненных на Украине и на размещение украинских беженцев в штате Мичиган.

Примечания 

Саксофонисты России
Академические музыканты России